Pisidice (Peisidíkē) è il nome di vari personaggi della mitologia greca:
 Pisidice – figlia di Eolo e Enarete
 Pisidice – figlia di Pelia
 Pisidice – figlia di Nestore
 Pisidice – figlia di Leucone, figlio di Atamante
 Pisidice – principessa di Lesbo che si innamorò di Achille
 Pisidice – altro nome di Demonice, figlia di Agenore